A Veracruz az alábbi helyekre utalhat:

 Veracruz, község Spanyolországban, Huesca tartományban
 Veracruz, Mexikó egyik tagállama
 Veracruz, község Mexikó Veracruz államában
 Veracruz, város Mexikóban, Veracruz állam fővárosa, Veracruz község központja